Lekkoatletyka na Igrzyskach Wspólnoty Narodów w 2006 – zawody lekkoatletyczne, które były rozgrywane na stadionie Melbourne Cricket Ground w Melbourne w Austalii.

Rozegrano 24 konkurencje męskie i 23 kobiece, a także 6 dla niepełnosprawnych lekkoatletów (nie ujęte w poniższym wykazie). Kobiety po raz pierwszy rywalizowały w biegu na 3000 metrów z przeszkodami.

Rezultaty

Mężczyźni

Kobiety

Tabela medalowa

Uwagi

Bibliografia 
 
 

Igrzyska Wspólnoty Narodów 2006
2006 w lekkoatletyce
Lekkoatletyka w Australii
2006